Phước Hưng (An Giang), een xã in district An Phú, provincie An Giang
 Phước Hưng (Bà Rịa), een phường in de stad Bà Rịa, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
 Phước Hưng (Long Điền), een xã in district Long Điền, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
 Phước Hưng (Bình Định), een xã in district Tuy Phước, provincie Bình Định
 Phước Hưng (Trà Vinh), een xã in district Trà Cú, provincie Trà Vinh